Ray Collins (1889-1965), attore statunitense
Ray Collins (1887-1970), giocatore statunitense di baseball 
Ray Collins (1927-1991), giocatore statunitense di football americano nel ruolo di defensive tackle
Ray Collins (n. 1936), musicista rock
Ray Collins (n. 1954), politico e sindacalista britannico
Ray Collins (pseudonimo di Eugenio Zappietro, n. 1936), fumettista argentino